Fernando de Habsburgo-Lorena y Borbón-Dos Sicilias (Ferdinand von Habsburg-Lothringen; Viena, 19 de abril de 1793-Praga, el 29 de junio de 1875) fue el segundo emperador de Austria (1835-1848), con el nombre de Fernando I, además de rey de Bohemia (1835-1848) y de Hungría (1830-1848) con el nombre de Fernando V. Contrajo matrimonio en 1831 con la princesa María Ana de Saboya, pero no tuvieron descendencia.

Primeros años 
Fernando fue el hijo mayor de Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano y María Teresa de las Dos Sicilias. Posiblemente como resultado de la cercanía genética de sus padres (eran dos primos hermanos), Fernando sufrió de epilepsia, hidrocefalia, problemas neurológicos e impedimento del habla. Fue educado por el barón Josef Kalasanz von Erberg, y su esposa Josephine (de soltera Duquesa [Gräfin von] Attems). Fue coronado como rey de Hungría en 1830, por lo tanto, aún en vida de su padre, por lo que fue conocido desde entonces hasta la muerte de Francisco I en 1835, como rey juniore de Hungría.

Enfermedad y discapacidad 
Primogénito y sucesor del emperador Francisco I. Debido a la consanguinidad de sus padres padeció de debilidad mental y además sufría ataques de epilepsia. Por lo tanto, contó con la regencia secreta de un consejo por decisión del canciller Klemens von Metternich, que ejercía realmente el poder, junto al archiduque Luis y el conde Kolowart. Esto se hizo para evitar que la declaración de incapacidad pudiese ser otro factor que pusiese en riesgo al absolutismo. Sin embargo el emperador llevó un diario coherente en el que en ocasiones se encuentran hasta 20 entradas al día. Pese a todo, parece que sus capacidades intelectuales eran bastante limitadas.

Reinado 

Fernando ha sido representado como débil de mente e incapaz de gobernar; aunque padecía epilepsia, mantuvo un diario coherente y legible y se ha dicho incluso que tenía un ingenio agudo, pero tener hasta veinte convulsiones por día restringía severamente su capacidad de gobernar con cualquier eficacia. Aunque no fue declarado incapacitado, un consejo del regente (Archiduque Luis, conde Kolowrat, y el príncipe Metternich) dirigió el gobierno.

Cuando Fernando se casó con la princesa María Ana de Saboya, el médico de la corte consideró improbable que pudiera consumar el matrimonio. Cuando intentó consumar el matrimonio, tuvo cinco convulsiones. Es mejor recordarlo por su orden a su cocinero: cuando le dijeron que no podía tener albóndigas de albaricoque (Marillenknödel) porque los albaricoques estaban fuera de temporada, dijo: "¡Yo soy el Emperador, y quiero albóndigas!" (En alemán: Ich bin der Kaiser e ich Knödel!).

Matrimonio 
 

El 12 de febrero de 1831 se casó en Turín con su prima la princesa María Ana de Saboya, hija de Víctor Manuel I de Cerdeña y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este. El 27 de febrero en Viena, se casaron en persona. No tuvo descendencia, y se sospecha que ni siquiera consumó el matrimonio. Fue sucedido en el trono por su sobrino Francisco José I, en quien abdicó.

Revolución de 1848 
Cuando los revolucionarios se encaminaban al palacio, el emperador pidió a Metternich una explicación acerca de lo que estaba sucediendo, cuando el primer ministro respondió: "Están haciendo una Revolución", a lo que el emperador, al parecer respondió: Ya, ¿pero tienen permiso? (Ja, dürfen's denn des?).

A pesar de ello, tras la Revolución de 1848, que se saldó con la caída de Metternich, la familia del monarca, aconsejada por el príncipe Félix de Schwarzenberg, a cargo del poder, le obligó a abdicar en su sobrino el archiduque Francisco José, que reinaría durante 68 años como Francisco José I. En su diario Fernando escribió:

Últimos días 
Pasó el resto de su vida residiendo en el Castillo de Praga, dada su predilección por Bohemia, fue además el último rey de este territorio coronado como tal. Como Rey de Bohemia se le conocía en checo  como “Fernando V, el Bueno” (Ferdinand Dobrotivý). En Austria, se le llamaba “Ferdinand der Gütige” (Fernando el Bueno), pero se le ridiculizaba llamándolo "Gütinand der Fertige" (Bueninando el Acabado).

A su muerte, sus restos fueron trasladados a la Cripta Imperial de Viena (Kaisergruft).

Órdenes

Ancestros 

Los padres de Fernando eran primos hermanos dobles al compartir los cuatro abuelos (los abuelos paternos de Francisco fueron los abuelos maternos de su esposa y viceversa). Por lo tanto Fernando solo tenía ocho de 16 tatara abuelos, siendo descendientes de cada uno de ellos dos veces. Más atrás en su ascendencia hay más endogamia debido a la estrecha relación entre los matrimonios entre las casas de Austria y España y otras monarquías católicas.

Referencias

Enlaces externos 

Emperadores de Austria
Personas con epilepsia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo-Lorena)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo-Lorena)
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Grandes maestres de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes maestres de la Orden imperial de Leopoldo
Reyes del Reino Lombardo-véneto
Senadores grandes cruces con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Grandes maestres de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Mariscales de campo del Ejército del Imperio austríaco
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Nacidos en Viena
Caballeros de la Orden del Elefante